Трассовая улица — название улиц в различных населённых пунктах
 Трассовая улица (Псков)
 Трассовая улица (Уфа)